Ла Естансија де Ариба има више значења:

 Ла Естансија де Ариба (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија де Ариба (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику